

Patronymes 
 Balbino Medellin, chanteur français né le  à Épinay-sur-Seine.

Toponymie 
 Medellín est une ville de Colombie, capitale du département d'Antioquia.
 Medellín est un village de la province de Badajoz, Estrémadure, Espagne.
 Medellin est une municipalité de la province de Cebu, aux Philippines.

Histoire 
 La bataille de Medellín est un épisode sanglant de la conquête de l'Espagne par Napoléon Ier qui a eu lieu le  pendant la Guerre d'indépendance espagnole.

Autres 
 Le cartel de Medellín est une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants (cocaïne) entre l'Amérique du Sud et les États-Unis dans les années 1980.

Musique 
 Medellín, chanson de Madonna, en collaboration avec le chanteur colombien Maluma, et issu de l'album Madame X.


Homonymie de localités